Михаэль Краус (; род. 28 сентября 1983, Гёппинген) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Фриш Ауф Гёппинген» и сборную Германии на позиции центрального защитника.

Карьера

Клубная 
Михаэль Краус начинал карьеру в Фриш Ауф Гёппинген. В 2007 году Краус перешёл в Лемго. В 2010 году Михаэль Краус перешёл в Гамбург. В 2011 году Михаэль Краус, в составе Гамбурга, стал чемпионом Германии и выиграл лигу чемпионов ЕГФ. В 2013 году Краус перешёл в Фриш Ауф Гёппинген.

В сборной 
В сборной Германии Михаэль Краус сыграл 118 матчей. Чемпион мира 2007 года

Награды 
 Чемпион Германии: 2011
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2013
 Обладатель суперкубка Германии: 2010
 Чемпион Мира: 2007

Статистика 
Статистика Михаэля Крауса к сезону 2018/19 указана на 30.1.2019

Примечания

Ссылки 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки ГК «Гамбург»
Игроки ГК «Гёппинген»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по гандболу